Balbo Bertone di Sambuy peut faire référence à:
 Callisto Balbo Bertone di Sambuy – Général italien
 Emanuele Balbo Bertone di Sambuy – Général italien
 Emilio Balbo Bertone di Sambuy – Militaire et agronome italien
 Ernesto Balbo Bertone di Sambuy – Homme politique italien
 Luigi Balbo Bertone di Sambuy – Homme politique italien